Cet article présente le guide des épisodes de la première saison de l'émission de télé-réalité  .

Épisode 1 Nouvelle ville, nouvelle vie

Épisode 2 : Un changement de cap

Épisode 3 : Un appel inattendu

Épisode 4 : Lauren et Jason, deuxième

Épisode 5 : L'anniversaire de Jason

Épisode 6 : Amour, boulot...fiasco

Épisode 7 : Tout est mal qui finit bien

Épisode 8 : Anniversaire romantique

Épisode 9 : Tu l'aimes ou tu l'aimes pas

Épisode 10 : Tout est une question de timing 

Laguna Beach The Hills 1